Odeon ou Odéon peut désigner :

Édifices antiques 
Odéon (édifice), édifices de la Grèce et Rome antique affectés au chant, à la musique et la poésie :
 l'Odéon (Athènes), construit à Athènes par Périclès en - 443,
 l'Odéon d'Agrippa, construit dans l'agora d'Athènes vers 15 ,
 l'Odéon antique de Lyon, construit sur la colline de Fourvière à Lyon au milieu du ,
 l'Odéon de Carthage, construit à Carthage au ,
 l'Odéon de Domitien, construit à Rome par Apollodore de Damas en 106,
 l'Odéon de Plovdiv, construit à Plovdiv au ,
 l'Odéon de Pompéi, construit à Pompéi au  par Caius Quinctius Valgus et Marcus Porcius,
 l'Odéon d'Hérode Atticus, construit par Hérode Atticus au pied de l'acropole d'Athènes en 161.

Théâtres modernes 
De nombreux théâtres ont porté ce nom :
 le théâtre de l'Odéon, théâtre public construit en 1782 et situé place de l'Odéon à Paris ( arr.),
 le théâtre de l’Odéon à Marseille,
 le théâtre de l'Odéon de Munich,
 le théâtre de l'Odéon à Nîmes,
 le théâtre de l'Odéon à Villeneuve (Suisse),
 le théâtre de l'Odéon (Theaterverein Odeon) de Vienne (Autriche), une des plus belles salles néo-classiques de cette ville,
 le théâtre de l'Odéon à Bucarest (Roumanie), fondé en 1946,
 la discothèque Odeon à Amsterdam (Pays-Bas), fondée en 1830 comme salle de concert.

Cinémas modernes 
 le cinéma d'art et essai Odéon à Lyon,
 le cinéma Odeon de Rio de Janeiro, au Brésil,
 le cinéma Odéon à Morges (Suisse),
 le cinéma Odéon à Cherbourg,
 MK2 Odéon, salle de cinéma du groupe MK2 située dans le  de Paris, France,
 CNP Odéon, l'une des trois salles du Cinéma national populaire (CNP) à Lyon ( arr.), France,
 Odeon Cinemas, chaîne de salles de cinéma du Royaume-Uni et du Canada,
 Odeon Leicester Square, cinéma situé sur le côté est de Leicester Square à Londres,
 Odeon West End, cinéma situé sur le côté sud-ouest de Leicester Square à Londres.

Toponymes 

 Odéon, station des lignes 4 et 10 du métro de Paris,
 quartier de l'Odéon, quartier du  de Paris, autour du théâtre de l'Odéon,
 carrefour de l'Odéon, une place située dans le quartier de l'Odéon,
 Odeonsplatz (place de l'Odéon), une place de Munich en Allemagne.

Autres 
 ODEon, ancien indicatif téléphonique à Paris, connu pour l'ancien numéro de l'horloge parlante Odéon 84.00.
 Disques Odéon, ancienne société phonographique d'origine allemande.
 Odeon, société grecque de distribution de films.
 Odéon, un des premiers raps en français, par Beside et Bernard Fowler, sorti en 1983.
 les Nickelodéon, de « nickel » (pièce de cinq cents) et « Odéon », sont les premiers lieux de projection de films de cinéma, dès 1905, on peut dire qu'il s'agit des premières salles de cinéma.
 Odeon est un album du groupe Tosca.

Notes et références 

Homonymie de monument